Il doppio  del Davidoff Swiss Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Mahesh Bhupathi e Mark Knowles erano i campioni uscenti, ma hanno scelto di non partecipare quest'anno.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale Bob e Mike Bryan, con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)

  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (primo turno)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
Tabellone principale

Davidoff Swiss Indoors 2009
ATP World Tour 2009